Karosa LC 936 — высокопольный междугородный автобус, производившийся в городе Високе-Мито компанией Karosa в 1996—2001 годах. Пришёл на смену автобусу Karosa LC736.

Конструкция 
Автобус Karosa LC 936 унифицирован с автобусами Karosa C934 и Karosa B932. Кузов автобуса полусамонесущий, рамный. Двигатель расположен сзади.

Привод подаётся на заднюю ось. Подвеска автобуса пневматическая. Вход в салон производится через две двери. В отличие от предыдущих моделей, задняя дверь автобуса автоматическая (в предыдущих моделях она была аварийная). Внутри используются мягкие сиденья. Перегородка отсутствует.

Производство 
Автобус Karosa LC 936 серийно производился с 1996 года. В 1999 году автобус был модернизирован и получил индексы LC 936E и LC 936XE. Буква X обозначает версию «Экспресс».

Ссылки 

  Info and images of Karosa LC 936 operated in Prague
  Photogallery of LC 936 buses

LC 936